Нибелунги может означать:

 Нибелунги — герои скандинавского эпоса.
 Нибелунги (Нибелунгиды) — франкский род, ветвь династии Каролингов.
 Нибелунги — порода кошек.
 "Нибелунги" — 38-я пехотная дивизия СС.

Фильмы 
 «Нибелунги» — классический немой фильм 1924 года (режиссёрФриц Ланг).
 «Нибелунги» — фильм 1967 года (режиссёр Харальд Райнль).
 «Нибелунги» — телевизионный фильм 2002 года (режиссёр Дитер Ведель).
 «Кольцо Нибелунгов» — телевизионный фильм 2004 года (режиссёр Ули Эдель).
  — немецкая комедия 2005 года по мотивам саги.